Taz kan henvise til:
 Taz (flod) – en sibirisk flod som udmunder i Tazbugten
 Taz (tegneseriefigur) – en tegneseriefigur i form af en tasmansk djævel
 Tazz eller Taz – en tidligere amerikansk wrestler
 Taz (medie) – tysk medievirksomhed